Орехново — название населённых пунктов в России:

 Орехново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Орехново — деревня в Куньинском районе Псковской области.